Chlorofyl (bladgroen).
Chlorophyl (strip), een Belgische stripreeks van Raymond Macherot.
Chlorophyl (televisieserie), een Franse poppenserie uit 1992, gebaseerd op de stripreeks.